Brisingidae är en familj av sjöstjärnor. Brisingidae ingår i ordningen Brisingida, klassen sjöstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Brisingidae 64 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Brisingidae